Полтора́цький — прізвище.

 Полторацький Віктор Васильович (1907—1982) — російський прозаїк, нарисовець, поет, журналіст.
 Полторацький Іван Федорович (1716 — після 1783) — бунчуковий товариш. Брат Марка Полторацького.
 Полторацький Костянтин Маркович (1782-1858) - - Ярославський військовий і цивільний губернатор (1830-1842), генерал-лейтенант російської імператорської армії, учасник п'яти воєн, включаючи французько-російську.
 Полторацький Марко Федорович (1729—1795) — український та російський співак (баритон).
 Полторацький Олександр Олександрович — український волейболіст, срібний призер (2017).
 Полторацький Олексій Іванович (1905, Чернігів — 1977, Київ) — український письменник.
 Полторацький Павло Петрович (1869–1941) — чернігівський громадський і культурний діяч; земський лікар.

українські прізвища